59-я улица () — улица в Мидтауне Манхэттена, Нью-Йорк. Улица проходит от Йорк-авеню на востоке до Вест-Сайд-Хайвея на западе, прерываясь между Девятой и Восьмой авеню, где расположен Тайм-Уорнер-Центр. На пересечении со Второй авеню 59-я улица имеет ответвление на мост Куинсборо, который часто называют мостом 59-й улицы, хотя сама 59-я улица продолжается далее на восток.

Прохождение 
Часть улицы, образующая южную границу Центрального парка, от Коламбус-Серкл на пересечении с Восьмой авеню до Гранд-Арми-Плазы на пересечении с Пятой авеню, известна как Сентрал-Парк-Саут ().

В то время как Сентрал-Парк-Саут является двусторонним, движение по участку 59-й улицы между Девятой и Одиннадцатой авеню является односторонним в западном направлении, а участок между Пятой авеню и Второй авеню — односторонним в восточном.

59-я улица образует границу между Мидтауном и Верхним Манхэттеном. К северу от 59-й улицы Верхний Вест-Сайд и Верхний Ист-Сайд продолжаются по обе стороны от Центрального парка. В Вест-Сайде к северу от 59-й улицы нумерованные авеню переименовываются: Восьмая авеню становится Сентрал-Парк-Уэст, Девятая авеню — Коламбус-авеню, Десятая — Амстердам-авеню, а Одиннадцатая — Уэст-Энд-авеню.

Описание 
Исторически на улице находилось множество магазинов и отелей. В 1963 году на пересечении с Лексингтон-авеню открылся флагманский магазин торговой сети . В 1999 году он был снесён, а в 2004 году на его месте был возведён небоскрёб Блумберг-Тауэр. Напротив него находится флагманский магазин люксовой торговой сети Bloomingdale's.

На Сентрал-Парк-Саут находится четыре фешенебельных отеля: Плаза, Ритц-Карлтон-Нью-Йорк-Сентрал-Парк (), который является флагманом сети Ritz-Carlton, Парк-Лейн и Эссекс-Хаус, а также жилое здание Гейнсборо-Студиос.

Общественный транспорт 
59-я улица обслуживается следующими станциями нью-йоркского метро:

 59-я улица — Колумбус-Серкл
 Пятая авеню — 59-я улица
 Лексингтон Авеню — 59-я улица

Канатная дорога острова Рузвельт начинается от Второй авеню около 59-й улицы и продолжается на восток до острова Рузвельт.

Примечания

Литература 
 

Мидтаун